Die League of Wales 2000/01 war die neunte Spielzeit der höchsten walisischen Fußballliga. Sie begann am 18. August 2000 und endete am 5. Mai 2001.

Meister wurde Barry Town FC.

Modus 
18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg ab.

Abschlusstabelle 

Dem AFC Llanelli blieb der Abstieg erspart, da kein Team aus der entsprechenden zweiten Liga aufstieg.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Wales – List of Champions (englisch)
 Die Geschichte des JD Cymru Premier Golden Boot (englisch)

Einzelnachweise 

2000
Fußballsaison 2000/01